Niemi es un apellido finlandés que significa "península" (de niemi, "península, cabo"). Puede referirse a, por orden alfabético:

 Antti Niemi (n. 1972), futbolista finlandés.
 Antti-Jussi Niemi(en)(fi)(fr) (n. 1977), jugador finlandés de hockey sobre hielo.
 Jari Niemi(en)(fi)(fr) (n. 1977), futbolista finlandés.
 Mikael Niemi(de)(en)(it)(sv) (n. 1959), escritor sueco.
 Pekka Niemi(en)(fi)(fr) (1909–1993), fondista finlandés, campeón olímpico.